Hoplebaea är ett släkte av skalbaggar. Hoplebaea ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Hoplebaea